Deux régiments du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Picardie » :
  le régiment de Picardie créé en 1558, renommé régiment Colonel-Général en 1780 puis renommé  d'infanterie de ligne le  janvier 1791
  le régiment de Picardie, créé en 1558, qui fut d'abord renommé régiment de Provence en 1776, puis à nouveau renommé régiment de Picardie en 1780 avant de prendre le nom de  d'infanterie de ligne le  janvier 1791